Ransbach ist ein geographischer Name:

Orte;
 Ransbach (Hohenroda), Ortsteil von Hohenroda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Ransbach (Hohenburg), Ortsteil des Marktes Hohenburg im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ransbach (Ransbach-Baumbach), Stadtteil der Stadt Ransbach-Baumbach im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Ransbach (Willingshausen), Ortsteil der Gemeinde Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Ransbach an der Holzecke, Ortsteil der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Mittelfranken, Bayern

Gewässer:
 Ransbach (Blies), rechter Zufluss der Blies bei Bliesransbach, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Ransbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zur Zaber) vor dem Katzenbachsee, Gemeinde Zaberfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Ransbach (Lauer), rechter Zufluss der Lauer zwischen der Brandmühle und Poppenlauer, beide Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ransbach (Ohm), rechter Zufluss der Ohm zwischen Nieder-Ohmen, Gemeinde Mücke und Burg-Gemünden, Gemeinde Gemünden (Felda), beide im Vogelsbergkreis, Hessen
 Ransbach (Ransbach) – siehe unten bei → Weichtungener Ransbach
 Ransbach (Sulzach), rechter Zufluss der Sulzach bei Georgenhof, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Weichtungener Ransbach, rechter Zufluss des Ransbach (Lauer) bei Weichtungen, Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Ransbach ist ein Familienname:
 Yvonne Ransbach (* 1975), deutsche Fernsehmoderatorin

Siehe auch:
 Rahnsbach
 Ramsbach
 Ransbächel
 Ranschbach

 Ranspach